Павелка () — чешская фамилия. Известные носители:
 Павелка, Давид (род. 1991) — чешский футболист.
 Павелка, Томаш (род. 1993) — чешский хоккеист.